Jaświły (plaats), plaats in Polen
 Jaświły (gemeente), gemeente in Polen